Князь Альфонсо Максимилиано Викторио Эухенио Алехандро Мария Пабло де ла Санти-Сима Тринидад и Тодос лос Сантос цу Гогенлоэ-Лангенбург (; 28 мая 1924 — 21 декабря 2003) — испанский аристократ и бизнесмен, известный своим продвижением испанских курортов Марбелья и Коста-дель-Соль. Основатель отеля Marbella Club Hotel.

Предыстория 
Родился 28 мая 1924 года в Мадриде. Старший сын князя Максимилиана Эгона цу Гогенлоэ-Лангенбург (1897—1968) и Марии де ла Пьедад де Итурбе и фон Шольц-Херменсдорфф маркизе де Бельвис де лас Навас (известном как Пьедита) (1892—1990), дочери Мануэля Адриана де Итурбе и дель Вильяр, мексиканского посла в Санкт-Петербурге, Вене, Париже и Мадриде, и Марии де ла Тринидад фон Шольц-Херменсдорфф и Каравака, маркизы де Бельвис де лас Навас. Гогенлоэ происходил по отцовской линии из семьи, которая вела свою историю с XII века. Его предки были правящими князьями Священной Римской империи в XVI веке в Вюртемберге до вторжения Наполеона I. Его мать, маркиза де Бельвис де лас Навас, баскского происхождения, внучка Франсиско-Марии де Итурбе, министра финансов Мексики. Король Испании Альфонсо XIII был его крестным отцом на крестинах в королевском дворце.

У Альфонсо было пять братьев и сестер: Мария Франческа (известная как Пимпинелья, его старшая сестра, маркиза де Бельвис де лас Навас), Кристиан, Элизабет, Макс Эмануэль и Беатрис (известная как Тину).

Наследственное богатство семьи Гогенлоэ было истощено в 20 веке. Его мать потеряла поместья в ходе Мексиканской революции, а после падения Третьего рейха имущество в Германии и Чехословакии.

Ранняя жизнь 
Альфонсо получил образование у частных репетиторов в Богемии и Испании. Свободно владел немецким, испанским, французским и английским.

В 1947 году начал покупать землю в Марбелье  Он продавал участки различным богатым и влиятельным друзьям, включая семьи Ротшильдов и Тиссенов. В 1954 году создал Marbella Club, первый отель Коста-дель-Соль, привлекший многих знаменитостей того времени в бывшую рыбацкую деревню. 3 августа 1954 года пережил авиакатастрофу в Престоне, штат Коннектикут.

Семейное состояние пополнилось женитьбой в 1955 году на 15-летней австро-итальянской принцессе Ире фон Фюрстенберг (род. 1940), наследнице Фиата. Молодость невесты вызвала некоторый скандал в высшем обществе, но пара получила папское разрешение на брак. На 16-дневной свадебной вечеринке присутствовало 400 гостей. Пять лет спустя брак был расторгнут разводом в Мехико после того, как Ира оставила его чтобы выйти замуж за печально известного плейбоя 1950-х годов Франсиско «Бэби» Пиньятари (1916—1977). В 1969 году от церкви было получено еще одно папское разрешение, на этот раз для аннулирования брака.

Семья 
Женился на своей первой жене княгине Ире цу Фюрстенберг (род. 18 апреля 1940) 17 сентября 1955 года (гражданский) и 21 сентября 1955 года (религиозный) в Венеции, Италия. Пара развелась в 1960 году, аннулирована в 1969 году. У них было два сына:
 Князь Кристоф «Кико» фон Гогенлоэ-Лангенбург (8 ноября 1956 — 6 августа 2006)
 Князь Хубертус Гогенлоэ-Лангенбург (род. 31 мая 1959)

3 мая 1973 года вторым браком он женился на бывшей актрисе и модели Джослин Лейн (род. 16 мая 1937) в Марбелье, с которой у него родилась дочь:
 Княгиня Арриана Тереза Мария фон Гогенлоэ (род. 15 октября 1975)

15 февраля 1991 года женился третьим браком на Мэрилис Хилинг (1941—2000) в Вадуце.

Он также был отцом Дезире фон Гогенлоэ, родившейся в 1980 году от его отношений со швейцарской моделью Хайди Бальзар.

Поздняя жизнь 
После развода у него были широко разрекламированные отношения с актрисами Авой Гарднер и Ким Новак. В 1973 году женился на актрисе Джослин Лейн. Это тоже был бурный брак, закончившийся разводом в 1985 году.

В 1990-х годах спекулянт недвижимостью Хесус Хиль-и-Хиль стал мэром Марбельи, и город вступил в строительный бум. Принц уехал, продав свои акции в Марбельском клубе из-за растущей связи этого района с арабскими торговцами оружия и русской мафией, чьё заметное потребление было приправлено насилием. Он переехал в город Ронда и с новой женой Мэрилис Хилинг успешно занялся виноделием. Его последняя жена умерла 2 ноября 2000 года, по-видимому, покончив с собой, в том же году, когда он узнал, что у него рак простаты. Альфонсо Гогенлоэ-Лангенбург скончался в Марбелье 21 декабря 2003 года в возрасте 79 лет.

Примечания 

Гогенлоэ-Лангенбург
Князья Гогенлоэ-Лангенбурга